

Geografia
 Guillon – comune francese situato nel dipartimento della Yonne
 Guillon-les-Bains – comune francese situato nel dipartimento del Doubs
 Cantone di Guillon – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Avallon

Persone
 Guillaume Guillon Lethière (1760-1832) – pittore francese
 Loïc Guillon (1982) – calciatore francese
 Ninon Guillon-Romarin (1995) – astista francese
 Roland Guillon (1942) – sociologo francese